Влашский диалект:

 Влашский диалект — румынский диалект, на котором говорят влахи в Сербии.
 Влашский диалект — один из цыганских диалектов влашской группы.